Félix Jacques Joseph Charmetant, né le  à Saint-Maurice-l'Exil (Isère), mort en 1921 à Paris, est un missionnaire catholique français.
Christian Charmetant né le  à Lyon, est un acteur français